Региональное название ряда лекарственных растений:
 Долихос
 Кирказон ломоносовидный
 Купена аптечная